Nagy Eszter (1935–) színésznő, jelmeztervező 
 Nagy Eszter (1984–) írónő
 Nagy Eszter (1991–) röplabdázó
 Nagy Eszter (2002–) műugró

Hasonló nevűek
 Benczéné Nagy Eszter levéltáros
 F. Nagy Eszter (1975–) színésznő
 Nagy Eszter Mira (1988–) modell, énekesnő, színésznő

Jegyzetek